Sõmeru se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale
 Sõmeru, comună în Estonia

Localități
 Sõmeru, târgușor (nucleu urban) în Estonia
 Sõmeru, sat în Comuna Kiili, Estonia
 Sõmeru, sat în Comuna Kose, Estonia
 Sõmeru, sat în Comuna Paide, Estonia
 Sõmeru, sat în Comuna Märjamaa, Estonia